Tres Reyes puede hacer referencia a:
 Reyes Magos, tres eruditos del Antiguo Oriente que según la tradición cristiana acudieron a rendir homenaje al niño Jesús tras su nacimiento.
 Tres Reyes, grupo de resistencia checo en la Segunda Guerra Mundial.
 Tres Reyes, película de 1999 dirigida por David O. Russell.
 Los tres Reyes Magos, película animada mexicana de 1974.